Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1968./69.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Slaven" iz Trogira.

Ljestvica 

 klub iz Bosne i Hercegovine: Troglav Livno 
 Slaven Trogir je igrao kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - Zapad s pobjednicima ostalih hrvatskih zona.

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice  
 Druga savezna liga 1968./69. 
 Riječko-pulska zona 1968./69. 
 Slavonska zona 1968./69. 
 Zagrebačka zona 1968./69. 
 Prvenstvo NSO Split 1968./69.
 Prvenstvo Šibenskog podsaveza 1968./69.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 48-50   
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 81-84 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 92-95  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 70-72 
  

1968-69
1968-69
Dalmacija